Ain Sfa kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Aïn Sfa, källa, Fès-Boulemane, 
 Ain Sfa (kommun i Marocko), Oriental, Oujda-Angad, 

Robotskapade Marockoförgreningar